Лютенька — топоним:

Украина 
 Лютенька — село, Гадячский район, Полтавская область.
 Лютенька — река, приток Псла.